Lukas Runggaldier (ur. 31 lipca 1987 r. w Bolzano) – włoski narciarz, specjalista kombinacji norweskiej, zawodnik klubu G.S. Fiamme Gialle.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Lukas Runggaldier pojawił się 22 stycznia 2005 roku, kiedy wystartował w zawodach FIS Race. Zajął wtedy 55. miejsce w zawodach metodą Gundersena w Planicy. Na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio w 2007 roku wraz z kolegami zajął czwarte miejsce w zawodach drużynowych, jednak indywidualnie plasował się poza czołową trzydziestką.

W Pucharze Świata zadebiutował 6 grudnia 2008 roku w norweskim Trondheim zajmując 39. miejsce w Gundersenie. W sezonie 2008/2009 wystartował jeszcze dziewięciokrotnie, ale punktów nie zdobył i nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. W lutym 2009 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie zajął 26. miejsce w Gundersenie na normalnej skoczni, a w starcie masowym uplasował się 10 miejsc niżej.

Pierwsze pucharowe punkty zdobył 18 grudnia 2009 roku w austriackim Ramsau, gdzie był dwudziesty w Gundersenie. Wystartował w większości konkursów sezonu 2009/2010, ale punkty zdobył jeszcze tylko raz - 23 stycznia 2010 roku w niemieckim Schonach zajął 28. miejsce w zawodach metodą Gundersena. W klasyfikacji generalnej zajął. 55 pozycję. W lutym 2010 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie wraz z kolegami z drużyny zajął dziesiąte miejsce w sztafecie. W występach indywidualnych był jedenasty w Gundersenie na dużej skoczni oraz szesnasty na normalnym obiekcie.

Znacznie lepiej Runggaldier zaprezentował się w sezonie 2010/2011, który ukończył na trzynastej pozycji. Najlepszy wynik w Pucharze Świata uzyskał 16 stycznia 2011 roku w Seefeld, gdzie był czwarty w Gundersenie. Ponadto jeszcze czterokrotnie plasował się w pierwszej dziesiątce zawodów. Na przełomie lutego i marca 2011 roku startował na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie był dziesiąty na normalnej skoczni oraz ósmy na dużej. Wystąpił także w obu konkursach drużynowych, w których Włosi zajęli odpowiednio dziewiąte i siódme miejsce.

Na początku sezonu 2011/2012, 16 grudnia 2011 roku w Seefeld wspólnie z Alessandro Pittinem zajął drugie miejsce w sprincie drużynowym. Najlepszy wynik w Pucharze Świata uzyskał 13 stycznia 2012 roku w Chaux-Neuve, gdzie był czwarty w Gundersenie, przegrywając walkę o trzecie miejsce z Niemcem Fabianem Rießle o 0,9 sekundy. Ponadto jeszcze czterokrotnie plasował się w pierwszej dziesiątce zawodów.

W sezonie 2012/2013, tylko dwukrotnie zdobywał punkty, raz plasując się w pierwszej dziesiątce. Wystąpił na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie w sztafecie zajął siódme miejsce, a indywidualnie uplasował się w trzeciej dziesiątce na skoczni normalnej.

W sezonie 2013/2014, również tylko dwukrotnie zdobywał punkty. Na igrzyskach olimpijskich w Soczi, uzyskał za to najlepsze wyniki w historii swoich startów, gdzie w sztafecie zajął szóste miejsce, a indywidualnie uplasował się na siódmym miejscu na skoczni normalnej.

W kolejnym sezonie, również nie osiągnął sukcesów w Pucharze Świata. Wystąpił natomiast na kolejnych mistrzostwach świata, gdzie w sztafecie zajął czwarte miejsce, a indywidualnie uplasował się na dwunastym i dwudziestym szóstym miejscu.

W następnych pięciu sezonach tylko 5 razy punktował w zawodach Pucharu Świata. Wystąpił jeszcze na mistrzostwach świata w Lahti oraz na igrzyskach w Pjongczangu, lecz bez sukcesów. Równocześnie w tym czasie startował jeszcze w zawodach Pucharu Kontynentalnego, gdzie dwukrotnie stanął na najwyższym stopniu podium.

W czerwcu 2020 roku ogłosił zakończenie kariery.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: niesklasyfikowany
 sezon 2008/2009: niesklasyfikowany
 sezon 2009/2010: 55.
 sezon 2010/2011: 13.
 sezon 2011/2012: 24.
 sezon 2012/2013: 41.
 sezon 2013/2014: 72.
 sezon 2014/2015: 44.
 sezon 2015/2016: 39.
 sezon 2016/2017: niesklasyfikowany
 sezon 2017/2018: niesklasyfikowany
 sezon 2018/2019: 59.
 sezon 2019/2020: niesklasyfikowany

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie 
Runggaldier nigdy nie stanął na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca na podium w zawodach drużynowych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: niesklasyfikowany
 sezon 2006/2007: niesklasyfikowany
 sezon 2007/2008: 52.
 sezon 2008/2009: 38.
 sezon 2009/2010: nie brał udziału
 sezon 2010/2011: nie brał udziału
 sezon 2011/2012: nie brał udziału
 sezon 2012/2013: 20.
 sezon 2013/2014: 18.
 sezon 2014/2015: 45.
 sezon 2015/2016: nie brał udziału
 sezon 2016/2017: 12.
 sezon 2017/2018: 9.
 sezon 2018/2019: 15.
 sezon 2019/2020: 22.

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w zawodach drużynowych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007: niesklasyfikowany
 2008: nie brał udziału
 2009: 21.
 2010: nie brał udziału
 2011: 28.
 2012: nie brał udziału
 2013: niesklasyfikowany
 2014: nie brał udziału
 2015: 38.
 2016: niesklasyfikowany
 2017: niesklasyfikowany
 2018: (52.)
 2019: (52.)

Miejsca na podium chronologicznie 
Runggaldier nigdy nie stanął na podium indywidualnych zawodów LGP.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Bolzano
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1987
Włoscy kombinatorzy norwescy
Włoscy olimpijczycy